Kariá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kariá (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Karyá, ort, Joniska öarna, Lefkas, 
 Kariá (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar